Турнирът Пот Блек () е създаден като британски телевизионен снукър турнир, като част от популяризирането на играта.

В края на 1960-те BBC започва да излъчва цветно изображение и търси предавания, които да изразяват тази нова технология. Снукърът със своите цветни топки се оказва много подходяща за тази цел. Форматът на турнира е еднофреймови мачове.

Мачовете винаги завършвали с вкарване на черната топка, което обикновено не се случва в мулти-фрейм мачовете.

Победители

Външни препратки 

Състезания по снукър
Снукър във Великобритания